2004/05 was het 107de seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Chelsea werd landskampioen, precies vijftig jaar na de eerste landstitel van de club.

Prijzen

League Football

Non-League Football

Premier League

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2004/05 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Scheidsrechters

Chelsea

Bijgaand een overzicht van de spelers van Chelsea, die in het seizoen 2004/05 onder leiding van trainer-coach José Mourinho voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Football League Championship

Eindstand

Play-offs

West Ham United promoveert en komt in het seizoen 2005/06 uit in de Premier League.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2004/05 uit in de Football League Championship.

Sunderland

Bijgaand een overzicht van de spelers van Sunderland AFC, die in het seizoen 2004/05 onder leiding van de Ierse trainer-coach Mick McCarthy de titel wonnen in de Football League Championship en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Premier League seizoen 2005/06.

Football League One

Eindstand

Play-offs

Sheffield Wednesday promoveert en komt in het seizoen 2005/06 uit in de Football League Championship.

Football League Two

Eindstand

Play-offs

Southend United promoveert en komt in het seizoen 2005/06 uit in de Football League One.

Zie ook
FA Cup 2004/05
Finale FA Cup 2005
Finale League Cup 2005
Football League Cup 2004/05
Engels voetbalelftal in 2004
Engels voetbalelftal in 2005

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 2004/05